Municipio de Greensburg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greensburg (condado de Knox, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Greensburg (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.